В парному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Бетсі Нагелсен і Габріела Сабатіні виграли титул, у фіналі перемігши пару Гелен Келесі і Раффаелла Реджі-Конкато 3-6, 6-2, 6-2.

Сіяні пари 

 Лариса Нейланд /  Наташа Звєрєва (2-ге коло)
 Кеті Джордан /  Елізабет Смайлі (півфінал)
 Манон Боллеграф /  Наталі Тозья (2-ге коло)
 Бетсі Нагелсен /  Габріела Сабатіні (чемпіонки)

 Катарина Малеєва /  Лорі Макніл (півфінал)
 Джо Дьюрі /  Джулі Річардсон (2-ге коло)
 Гелен Келесі /  Раффаелла Реджі-Конкато (фінал)
 Джилл Гетерінгтон /  Кеті Ріналді-Стункел (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Canadian Open (теніс)